Latham kan syfta på:

 Latham – ett auktorsnamn för John Latham

Personer
 Hubert Latham (1883–1912), en fransk flygare, reservofficer, idrottsman och jägare
 John Latham (1740–1837), en engelsk läkare, naturalist och auktor
 Milton Latham (1827–1882), en amerikansk politiker
 Robert Gordon Latham (1812–1888), en engelsk etnolog och språkforskare
 Robert Latham Owen (1856–1947), en amerikansk demokratisk politiker
 Samuel Latham Mitchill (1764–1831), en amerikansk naturvetare och politiker
 Tom Latham (1948–), en amerikansk republikansk politiker

Geografi

Australien 

 Latham, Western Australia, ort, Perenjori Shire,

Kanada 

 Lac Latham – en sjö i Québec

USA 

 Latham, Illinois, ort, Logan County, 
 Latham, Kansas, ort, Butler County,

Se även
 Latham Creek – flera
 Latham Lake – flera

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar